GNU General Public License, een softwarelicentie
 Glider pilot license, zweefvliegbrevet
 Grand Prix Legends, een racesimulatie
 Lpg (brandstof), in het Frans: Gas Propane Liquide (GPL)